Geo Applications je český startup, který vyvinul výpočetní metodu Density Mapping Technology (DMT) na zefektivnění a zrychlení hledání nerostních surovin, nejvíc ropy a zemního plynu. V roce 2017 získal na rozvoj 11 milionů Kč od startupových inkubátorů Opifer
 a UP21.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Oficiální web
LinkedIn
Twitter

České startupy
Těžba
Geologie